Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2007 de l'Open d'Australie.

Faits marquants 

 Le simple messieurs est remporté par Roger Federer qui bat Fernando González en finale. Federer gagne le tournoi sans avoir concédé de set à ses adversaires. C'est la première fois que cela arrive depuis la victoire de Björn Borg à Roland-Garros en 1980.
 La chaleur ou la pluie ont perturbé le déroulement de la compétition pendant la première semaine.
 Peu de grosses surprises durant les deux premiers tours, parmi les seize premiers classés seuls Ivan Ljubičić, tête de série , et Márcos Baghdatís, tête de série , sont éliminés respectivement par Mardy Fish et Gaël Monfils.
 À un degré moindre, à signaler que les autres têtes de série éliminées au cours des deux premiers tours étaient : Jarkko Nieminen () par Juan Ignacio Chela, Robin Söderling () par Florian Mayer, Juan Carlos Ferrero () par Danai Udomchoke, José Acasuso () par Sam Querrey, Xavier Malisse () par Arnaud Clément, Agustín Calleri () par Zack Fleishman et Nicolás Almagro () par Robby Ginepri.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2007
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2007